Andelsbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Andelsbach (Ablach), rechter Zufluss der Ablach (zur Donau) bei Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Andelsbach (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins in Laufenburg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Orte:
 Am Andelsbach, Siedlungsplatz in der zentralen Gemarkung der Stadt Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg 
 Andelsbach (Pfullendorf), Weiler im Stadtteil Denkingen von Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Andelbach
 Andelsbuch
 Andersbach